peut désigner dans différents domaines :

Cinéma 
 Lifeforce, un film de Tobe Hooper.

Télévision 
 Life Force, série télévisée britannique diffusée en 2000.
 Life Force, série télévisée documentaire diffusée en 2010.

Jeu vidéo 
 Lifeforce Tenka, un jeu vidéo ;
 Life Force, un jeu vidéo, clone de Salamander.

Bande dessinée 
 Lifeforce, un personnage de l'univers de Marvel.

Musique 
 Lifeforce Records, un label musical allemand.